«Під сонцем Сатани» () — роман 1926 року французького письменника Жоржа Бернаноса.
 «Під сонцем Сатани» — французький кінофільм 1987 року, поставлений Морісом Піалою за однойменним романом Жоржа Бернаноса.